Kis Pál
 Kis Pál (1793–1847) pedagógus, apátkanonok, az MTA tagja
 Kis Pál (1890–1945) budapesti fényképész, a holokauszt áldozata
 Kis Pál (1968–) hangmérnök és vágó

Kiss Pál
 Kiss Pál (1799–1863) császári és királyi kamarás, Fiume kormányzója
 Kiss Pál (1809–1867) 1848-as honvéd tábornok, a péterváradi erőd parancsnoka
 Kiss Pál (1885–1950) kisgazda politikus
 Kiss Pál (1886–1962) iparművész (art déco), Franciaországban élő díszműlakatos
 Kiss Pál (1912) tekéző, edző, sportvezető
 Kiss Pál (1950) újságíró, szerkesztő

hasonló nevűek
Gegesi Kiss Pál (1900–1993) orvos, gyermekgyógyász, az MTA tagja
Kis Pál István (1951–2021) közgazdász
Kiss Pál Tamás (1991) autóversenyző
M. Kiss Pál (1911–2001) művészettörténész